Олейрос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коруния. Занимает площадь 43,87 км². Население — 33550 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del Ayuntamiento de Oleiros 
 Blog con info de Oleiros 
 Weblog de Oleiros
 Web Parroquial+ 
 Web Asociación de vecinos de Oleiros «ANDURIÑA»

Муниципалитеты Ла-Коруньи